Puchar Europy w bobslejach 2017/2018 rozpoczął się 11 listopada 2017 roku w Lillehammer, a zakończył się 14 stycznia 2018 roku na torze w Winterbergu.

Obrońcami tytułu byli: W dwójkach kobiet Niemka Anna Köhler, a wśród mężczyzn, w dwójkach Niemiec Richard Oelsner, a w czwórkach Rosjanin Dmitrij Popow, który triumfował również w klasyfikacji kombinacji.

Tym razem Niemka nie startowała, Niemiec zajął 17. miejsce w klasyfikacji generalnej dwójek, będąc dwukrotnie na podium, a Rosjanin zajął 7. miejsce w klasyfikacji czwórek, nie będąc ani razu na podium, zaś w klasyfikacji kombinacji zajął o jedną lokatę wyżej, będąc na 6. miejscu. W tym sezonie u pań zwyciężyła Niemka Christin Schenkel, która pokonała drugą zawodniczkę w klasyfikacji o ponad 100 punktów. W dwójkach panów natomiast najlepszy okazał się Niemiec Christoph Hafer, który tylko dwukrotnie nie stanął na podium zawodów dwójek. Dodatkowo okazał się najlepszy w klasyfikacji czwórek i kombinacji, zwyciężając łącznie w pięciu konkursach.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn

Bibliografia 

 

Puchar Europy w bobslejach
2017 w bobslejach
2018 w bobslejach
2017 w Europie
2018 w Europie